Marina Novosel – pallavolista croata
 Mirko Novosel – allenatore di pallacanestro jugoslavo
 Natalie Novosel – ex cestista statunitense
 Steve Novosel – jazzista statunitense